Blokhuis (Breda), een deel van het kasteel van Breda in Breda
Blokhuis (Liessel), een kasteel in de buurtschap Sloot in de Nederlandse gemeente Deurne
Blokhuis (Ravenswaaij), verdwenen kasteel in de Nederlandse plaats Ravenswaaij
Blokhuis (verdedigingswerk), een type verdedigingswerk
Blokhuis (radioprogramma), radioprogramma op NPO Radio 2
Blokhuispoort in Leeuwarden

Personen met de achternaam Blokhuis 
Gijsbert Blokhuis (1725—1799), burgemeester van Bunschoten en liefhebber van de wetenschap
Leo Blokhuis (1961), Nederlands journalist
Paul Blokhuis (1963), Nederlands politicus
Peter Blokhuis (1947), Nederlandse filosoof, schooldirecteur en politicus
Susan Blokhuis (1971), Nederlandse omroepster en televisiepresentatrice